Ершо́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Известные носители  Ершова, Александра Петровна (род. 1938) — российский театральный педагог-режиссёр, кандидат педагогических наук, специалист по социо-игровой педагогике.
 Ершова, Варвара Сергеевна (1815—1907) — русская благотворительница из рода Вяземских, хозяйка подмосковной усадьбы Воробьёво, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Ершова, Вера Александровна (1917—2006) — актриса театра.
 Ершова, Галина Гавриловна (род. 1955) — российский историк, лингвист, эпиграфист.
 Ершова, Евгения Николаевна (род. 1925) — артистка балета.
 Ершова, Зинаида Васильевна (1904—1995) — крупный советский радиохимик, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Ершова, Любовь Никитична (более известна под фамилией Столица; 1884—1934) — русская поэтесса, прозаик и драматург.
 Ершова, Маргарита Ильинична (род. 2005) — российская пловчиха, мастер спорта России.
 Ершова, Наталия Матвеевна (1923—2013) — советский юрист.
 Ершова, Ольга Викторовна (Панкова; род. 1976) — российская легкоатлетка.
 Ершова, Светлана Вадимовна (род. 1994) — российская тяжелоатлетка.
 Ершова, Тамара Ивановна (1920—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 

 Ершова-Кривошеина, Ксения Игоревна (род. 1945) — русско-французская художница, иллюстратор, ювелир и публицист.

Топонимы 
 Ершова — река в Ханты-Мансийском АО.
 Ершова — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Ершова — деревня в Пудожском районе Карелии.
 Ершова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.